«Кавка́зский пле́нник» — название нескольких фильмов:
 «Кавказский пленник» — утраченный фильм Джованни Витротти («П. Тиман и Ф. Рейнгардт», Российская империя, 1911).
 «Кавказский пленник» — фильм Александра Ивановского (СССР, 1930).
 «Кавказский пленник» — фильм Георгия Калатозишвили по одноимённому рассказу Льва Толстого (СССР, 1975).
 «Кавказский пленник» — фильм Сергея Бодрова-старшего по одноимённому рассказу Льва Толстого (Россия, 1996). См. также
 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — кинокомедия Леонида Гайдая (СССР, 1967).
 «Кавказская пленница!» — ремейк кинокомедии Леонида Гайдая (Россия, 2014).